Anne de Laval (1385-1466) était l'épouse de Guy XIII de Laval ;
 Anne de Laval (1505-1554) était la fille de Guy XVI de Laval et de Charlotte d'Aragon-Naples ;
 Anne de Laval () était la fille de Guy XVI de Laval et d'Anne de Montmorency ;

Voir aussi 
 Famille de Laval
 Maison de Laval
 
 

Homonymie dynastique